Поливанов, Александр:
 Поливанов, Александр (священномученик) (? — 1919) — священник Енисейской губернии, расстрелянный большевиками, канонизирован в лике святых Русской православной церковью.
 Поливанов, Александр Сергеевич — российский журналист, заместитель главного редактора интернет-издания Meduza. Примечания